До́бош ( «барабанщик», , , , )
 Добош, Кшиштоф (; 19452001) — польский журналист, член Союза журналистов ПНР.
 Добош, Степан Васильевич (; 1912, Обава (Dunkófalva)1978) — основатель и первый ректор Ужгородского университета.
 Добош, Хенрик (; 1953) — польский шахматист, международный мастер.

См. также 
 Добош, Йожеф (1847, Пешт1924, Будапешт) — венгерский кондитер, повар, писатель
 «Добош» () — венгерский торт

Ссылки